Рикс (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.</noinclude>

 Рикс, Грэм (род. 1957) — английский футболист, левый полузащитник.
  (род. 1943) — британский ботаник, садовод и писатель.
 Рикс, Сёрен (род. 1987) — датский футболист, полузащитник.
 Рикс, Хельмут (1926—2004) — немецкий лингвист, специалист по индоевропейским и этрусскому языкам. Автор гипотезы о тирренских языках.
 Рикс, Эдуард Мартынович (1880—?) — советский военный разведчик.

См. также 
 Макгилликаддис-Рикс — горы на юго-западе Ирландии (территория графства Керри).
 
 
 
 

</noinclude>